Campo Maior (Brazilië), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Campo Maior (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Campo Maior (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Portalegre